The Phantom Fortune – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Phantom Fortune – film del 1923 diretto da Robert F. Hill